«Наш край» ():

 «Наш край» — газета  Черниговского района Черниговской области Украины, издаётся с 1930 года.
 «Наш край» — украинская торговая сеть, основана в 2001 году.
 «Наш край» — украинская политическая партия, зарегистрирована в 2011 году.
 «Наш край» — краеведческий сборник из города Яранска, Россия.
 «Наш край» — газета  Донецкого района Донецкой области Украины, издаётся с 2014 года.